Tõnu är ett estniskt manligt förnamn, som burits av bland andra:

 Tõnu Endrekson (född 1979), estnisk roddare
 Tõnu Kaljuste (född 1953), estnisk dirigent
 Tõnu Naissoo (född 1951), estnisk kompositör
 Tõnu Õim (född 1941), estnisk skackmästare  
 Tõnu Õnnepalu (född 1962), estnisk skriftställare, diktare och översättare
 Tõnu Tõniste (född 1967), estnisk seglare
 Tõnu Trubetsky (född 1963), estnisk punkrockare

Estniska förnamn
Mansnamn